Enrico Cerale – generale italiano
 Luigia Cerale – ballerina italiana